Barbarin ist der Familienname folgender Personen:
 Isidore Barbarin (1872–1960), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Louis Barbarin (1902–1997), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lucien Barbarin (1956–2020), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Paul Barbarin (1899–1969), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Philippe Barbarin (* 1950), Kardinal der römisch-katholischen Kirche und emeritierter Bischof von Lyon
 Roger de Barbarin (1860–1925), französischer Sportschütze